Андре́й Ива́нович Никола́енко (; род. 23 июня 1979, Фастов Киевская область, Украина) — украинский , , бывший председатель Кировоградской областной государственной администрации, народный депутат Украины, член партии ВО "Батькивщина", экс-председатель политической партии «Основа».

Образование 
2000 — окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет «Международные экономические отношения» и получил квалификацию магистра международных экономических отношений. 2001 — завершил учёбу в Университете Ёнсе, г. Сеул

2006-2008—  обучался в Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины на факультете «Внешняя политика».

Карьера 
2002—2006 — атташе, третий секретарь Посольства Украины в Республике Корея

2008-2009 — помощник-консультант Народного депутата Украины

2009-2010 — помощник-заместитель начальника Управления внешнеэкономической политики и международного сотрудничества Секретариата Кабинета Министров Украины, заведующий сектором сопровождения перспективных проектов сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, советник Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на общественных началах.

2010-2011 — заместитель председателя Кировоградской областной государственной админитсрации.

2011-2013 — первый заместитель председателя Кировоградской облгосадминистрации.

9 января 2013 — 2 марта 2014— председатель Кировоградской облгосадминистрации. Во время событий Евромайдана сумел уладить конфликт с протестующими и предотвратить захват ОГА митингующими.

Март - сентябрь 2014 — первый заместитель председателя Донецкой ОГА.

С 1 января 2015 года — председатель совета директоров ООО «Велта».

Работа в Госагентстве по восстановлению Донбасса 
23 сентября — 14 октября — председатель Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса.

Возглавил подготовку и координацию восстановления Донбасса. В рамках полномочий агентства, координировал помощь международных организаций, частных компаний и государственных органов власти. Был ответственен за налаживание отопительного сезона в 2014-2015 городов: Славянска, Краматорска, Бахмута.

Деятельность в политической партии «Основа» 
С 10 февраля 2017 Андрей Николаенко — председатель политической партии «Основа». Выступает за внеблоковый статус Украины и мирное возвращение оккупированного Донбасса и Крыма через международные юридические механизмы. Вместе с командой партии «Основа» изучает успешный международный опыт экономических реформ. Программные пункты партии созданы на основе проанализированных эффективных практик. 22 сентября 2018 партия «Основа» провела съезд в Киеве и праймериз. По итогам праймериз 96% участников высказались «за» участие партии «Основа» в очередных выборах Президента Украины. В то же время, 87% членов партии проголосовали «за» одного из ее лидеров, народного депутата Украины Сергей Тарута в качестве кандидата от «Основы» на очередных президентских выборах.

Общественная деятельность 
Президент Федерации бейсбола и софтбола Украины с 23 февраля 2013 года. При содействии Федерации впервые в истории Украины 23-28 июля 2018 года в Кропивницком состоялся чемпионат Европы по бейсболу в группе С. Украину посетили бейсбольные сборные Венгрии, Румынии, Грузии и Эстонии. Сборная Украины одержала пять побед в пяти матчах и вышла во второй по значимости дивизион В.

Интересные факты 
Андрей Николаенко ведет свой блог. По состоянию на 17.12.2018 последняя запись блога был в январе 2018 года.

Ссылки 

Официальная страница в Facebook 
Официальный канал на YouTube

Примечания 

Главы Государственных Агентств
Дипломаты Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены «Батькивщины»
Персоналии:Донецкая область